Серге́й Неве́ров:
 Неверов, Сергей Иванович (род. 1961) — российский политик, депутат Государственной думы, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ.
 Неверов, Сергей Сергеевич (род. 1993) — российский биатлонист.
 Неверов, Сергей Трифонович — поручик 55-го пехотного Подольского полка, кавалер Ордена Святого Георгия IV степени (1916).